Die Ewige Tabelle der luxemburgischen BGL Ligue ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit 1909/10 in der jeweils höchsten luxemburgischen Liga teilnahmen.

1913 fand aufgrund organisatorischer Probleme keine Meisterschaft statt. Während der deutschen Besatzung Luxemburgs von 1940 bis 1944 wurde keine luxemburgische Meisterschaft durchgeführt. Die luxemburgischen Vereine wurden vom Fachamt Fußball in die Gauliga Moselland  Gruppe West und ihre nachgeordneten Spielklassen eingegliedert.

Luxemburgs oberste Spielklasse trug im Laufe ihrer Geschichte die folgenden Bezeichnungen:

 1909–1912: Klasse A
 1913–1932: 1. Division
 1932–1957: Ehrendivision
 1957–2007: Nationaldivision
 seit 2007:   BGL Ligue

Der Berechnung der Tabelle wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Punktabzüge und nachträgliche Spielwertungen sind, soweit bekannt, in der Tabelle berücksichtigt.

Die Tabelle umfasst 63 Mannschaften. Zuletzt kam in der Saison 2019/20 der FC Blue Boys Muhlenbach neu hinzu.

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins, mit dem er in der höchsten Liga antritt bzw. angetreten ist. Bei Fusionen/Umbenennungen zählt jener Name, unter dem der Verein vor der Fusion/Umbenennung zuletzt spielte. Diese Vereine sind kursiv dargestellt. Vereine mit einem † wurden aufgelöst. Fett geschriebene Vereine nehmen aktuell an der BGL Ligue teil.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisonen in der höchsten luxemburgischen Liga.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele. Barragespiele mit Vereinen aus der Ehrenpromotion werden dabei nicht berücksichtigt.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte in der höchsten Liga auf Basis der 3-Punkte-Regel. Etwaige Punktabzüge werden dabei nicht berücksichtigt.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Meistertitel.
  = Nennt die Anzahl der sportlichen Abstiege
 erste Saison: Nennt die Spielzeit, in der der Verein erstmals in der höchsten luxemburgischen Liga spielte.
 letzte Saison: Nennt die Spielzeit, in der der Verein letztmals in der höchsten luxemburgischen Liga vertreten war.

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22.

Anmerkungen

Weblinks 
 Website des Luxemburger Fußballföderation (französisch)
 Private Website zum Luxemburger Fußball mit vielen Statistiken

Luxemburg